Chelmsford City FC (celým názvem: Chelmsford City Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Chelmsford v nemetropolitním hrabství Essex. Založen byl v roce 1878 pod názvem Chelmsford FC. Svůj současný název nese od roku 1938. Od sezóny 2008/09 hraje v National League South (6. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Melbourne Stadium s kapacitou 3 000 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1878 – Chelmsford FC (Chelmsford Football Club)
 1938 – Chelmsford City FC (Chelmsford City Football Club)

Získané trofeje 
 Essex Senior Cup ( 8× )
 1892/93, 1901/02, 1985/86, 1988/89, 1992/93, 2002/03, 2008/09, 2016/17
 East Anglian Cup ( 3× )
 1924/25, 1926/27, 1928/29
 Essex Professional Cup ( 5× )
 1957/58, 1969/70, 1970/71, 1973/74, 1974/75

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 4. kolo: 1938/39
 FA Trophy
 Semifinále: 1969/70

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1908–1909: Spartan League (Eastern Division)
 1912–1922: Athenian League
 1935–1937: Eastern Counties League
 1937–1938: Essex County League
 1938–1958: Southern Football League
 1958–1959: Southern Football League (South-Eastern Section)
 1959–1977: Southern Football League (Premier Division)
 1977–1979: Southern Football League (Division One South)
 1979–1982: Southern Football League (Southern Division)
 1982–1988: Southern Football League (Premier Division)
 1988–1989: Southern Football League (Southern Division)
 1989–1997: Southern Football League (Premier Division)
 1997–1999: Southern Football League (Southern Division)
 1999–2001: Southern Football League (Eastern Division)
 2001–2004: Southern Football League (Premier Division)
 2004–2008: Isthmian League (Premier Division)
 2008–2015: Conference South
 2015– : National League South

Jednotlivé ročníky

Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1878
Sport v Chelmsfordu